Евгений Иванович Клементьев (1938—2017) — российский этнограф, этносоциолог, заслуженный деятель науки Республики Карелия (2008).

Биография 
Родился в карельской семье. Окончил лесотехникум, работал в Ругозерском леспромхозе..

После окончания в 1967 году исторического факультета ПетрГУ, обучался в аспирантуре при Институте этнографии АН СССР.

В 1960 году Евгений Иванович был призван в армию, три года отслужил оператором-высотомером — сначала в г. Кеми, затем в районе п. Пинега Архангельской области, где уже сам руководил группой новобранцев.

С 1970 года работал в Институте языка, литературы и истории КарНЦ РАН, учёным секретарем института, заведующим сектором этносоциологии и этнографии.

В 1972 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему «Социальная струкутура и национальное самосознание (на материалах Карельской АССР)».

С 1974 по 1979 год Евгений Иванович работал в должности учёного секретаря Института.

С 1980 года является старшим научным сотрудником сектора фольклора и этнографии.

С 1983 по 1990 год возглавлял новый сектор ИЯЛИ — этносоциологии и этнографии.

Научные труды 
 Карелы. Этнографический очерк. — Петрозаводск, 1991
 Сельская среда и население Карелии. 1945—1960. Историко-социологические очерки. — Л., 1988 (в соавторстве)
 Сельская среда и население Карелии. 1960—1980-е годы. Историко-социологические очерки. — Петрозаводск, 2001 (в соавторстве)
 Республика Карелия. Модель этнологического мониторинга. — М., 1998.
 Сельская среда и население Карелии. 1960—1980-е годы. Историко-социологические очерки. Петрозаводск, 2000 (в соавт. с А. А. Кожановым).
 Карелия: штрихи к этнополитическому портрету (история и современность) // Этно-панорама. 2002. № 1.
 Сегозерье в XX веке: социально-экономические и этнические аспекты системы расселения // Деревня Юккогуба и её округа. 2001.
 Вепсы: современная этноязыковая ситуация // Прибалтийско-финское языкознание. — Петрозаводск, 2003.
 Прибалтийско-финские народы России. Серия «Народы и культуры» / Отв. ред. Е. И. Клементьев, Н. В. Шлыгина. М.: Наука, 2004.
 Карелы: модели языковой мобилизации. Сборник материалов и документов / Сост.: В. Н. Бирин, Е. И. Клементьев, А. А. Кожанов. Петрозаводск: Карельский научный центр РАН, 2005.
 Вепсы: модели этнической мобилизации. Сборник материалов и документов / Сост.: Е. И. Клементьев (рук.), А. А. Кожанов, З. И. Строгальщикова. Петрозаводск: Карельский научный центр РАН, 2007.
 Карельское национальное движение. Часть 1. От съезда к съезду / Сост.: Е. И. Клементьев (рук.), А. А. Кожанов. Петрозаводск: Карельский научный центр РАН, 2009.
 Языковые процессы в Карелии на примере карелов, вепсов, финнов. Петрозаводск: Карельский научный центр РАН, 2013.
 Мы — карелы // Карелы: осмысление исторического опыта. Anusenlinnu. 2014. C. 15-25.
 Этносоциология в Карелии. Петрозаводск: Карельский научный центр, 2015.
 Успение Пресвятой Богородицы в Ондозере // Вепсы, карелы и русские Карелии и сопредельных областей: исследования и материалы к комплексному описанию этносов. Петрозаводск: Карельский научный центр РАН, 2016. C. 157—165.
 Карельское национальное движение. Сборник материалов и документов. Часть 3. Радикальное крыло (1990—1993) / Сост. Е. И. Клементьев (рук.), А. А. Кожанов. Отв. ред. З. И. Строгальщикова, С. Э. Яловицына. Петрозаводск: Карельский научный центр РАН, 2018.

Награды 
 Почетная грамота Президиума АН СССР
 Почетная грамота Президиума Верховного Совета Карельской АССР
 Почетная грамота Республики Карелия
 Почетное звание Заслуженного деятеля науки Республики Карелия
 Почетная грамота РАН

Примечания

Ссылки 
 Ушёл из жизни карельский учёный Евгений Клементьев 
 80 лет со дня рождения Евгения Ивановича Клементьева 

Выпускники ПетрГУ
Этнографы СССР
Этнографы России
Учёные Карельского научного центра РАН
Заслуженные деятели науки Республики Карелия